Джон-Арык — название населённых пунктов в Киргизии:
 Джон-Арык — село в Ноокенском районе Ошской области.
 Джон-Арык — село в Таласском районе Таласской области.
 Джон-Арык — село в Жайыльском районе Чуйской области.